

Personen
 Sayid Jarrah, een tv personage uit Lost
 al-Jarrah, een gezel van de profeet Mohammed
 Jarrah Al Zuhair, een voetbalspeler uit Koeweit
 Ziad Jarrah, de Libanese piloot-terrorist van United Airlines Flight 93
 Nouri al-Jarrah, een Syrische dichter

Andere
 Jarrah (hout), een houtsoort
 Jarrah (boom), een eucalyptusboom die van nature in West-Australië groeit
 Jarrah Forest, een bos in Australië met veel Jarrah bomen. 
 Jarrah Records, een Australisch platenmerk
 Sheikh Jarrah, een Palestijnse buurt in Oost-Jeruzalem